Чемпионат США по шахматам 1998 прошёл в Денвере с 31 октября по 18 ноября.

Таблица

Группа А

Группа Б

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионаты США по шахматам
1998 год в шахматах
1998 год в Колорадо
Спортивные соревнования в Денвере
Спорт в США в 1998 году